Le Mans est une ville française, ou par contraction, le nom de la course de voiture qui s'y déroule, les 24 Heures du Mans.

Sport 

 24 Heures du Mans motos , une course d'endurance moto
 Le Mans Hypercar , un terme pour les voitures de sport associées à la course de 24 heures
 Le Mans car (LMP) , un terme pour les voitures de sport prototype associées aux 24 heures
 Le Mans Series , une série européenne d'endurance de voitures de sport (précédée de l'European Le Mans Series)
 American Le Mans Series , une série d'endurance américaine de voitures de sport
 European Le Mans Series , une série d'endurance européenne
 Asian Le Mans Series , une série d'endurance de voitures de sport asiatiques
 Team LeMans , écurie de course du fabricant de pièces automobiles éponyme à Shibuya, Tokyo

Véhicules 

 Le Mans Prototype, un type de voiture de course utilisé dans les 24 Heures du Mans et les séries de course énumérées ci-dessus
 Audi Le Mans quattro, un concept-car d'Audi R8 produit par Audi AG
 Cadillac Le Mans, un concept-car de Cadillac
 Daewoo LeMans, une automobile Daewoo Motors
 Pontiac LeMans, une automobile de General Motors
 Moto Guzzi Le Mans, une moto de sport

Jeux vidéo 

 Jeux vidéo des 24 Heures du Mans , dont:

 LeMans (jeu C64) , un jeu C6424 Heures du Mans (course de moto)
 LeMans (jeu vidéo) , un jeu d'arcade de 1976 par Atari
 WEC Le Mans , un jeu d'arcade de 1986
 Le Mans 24 (jeu vidéo) , un jeu d'arcade de Sega
 Test Drive Le Mans , également connu sous le nom de 24 Heures du Mans

Cinéma 

Le Mans est un film américain de Lee H. Katzin en 1971 avec Steve McQueen, sur la course éponyme.
Le Mans 66 (Ford v. Ferrari) est un film américain de James Mangold sorti en 2019, sur la course de 1966.

Musique 

 est une chanteuse de rock suédoise,
 est un groupe de rock espagnol.

Divers 

Måns, un prénom suédois
 La forêt du Mans est une forêt située sur les communes de Pierre-Levée et de Villemareuil (Seine-et-Marne),

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme